FAVV steht für:
 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, belgische Nahrungsmittelkontrollbehörde, deutsch Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette
 Vereeniging Airport (ICAO-Code), Flugplatz von Vereeniging, Provinz Gauteng, Südafrika

Abkürzung